Korthaase ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Korthaase (* 1938), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Staatssekretärin
 Werner Korthaase (1937–2008), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin